Miejscowości w USA:
 Wilkesville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
Gminy w USA:
 Wilkesville (ang. Wilkesville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton